Ка́зис Инчю́ра (; 25 сентября 1906, деревня Видугиряй Аникщяйского района Кельмеского района — 30 ноября 1974, Вильнюс) — литовский и советский поэт, прозаик, драматург, переводчик, диктор радио, автор либретто опер.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1913—1916 годах учился в начальной школе в Трошкунай и Вашуокенай. Печатался с 1922 года. В 1925 году окончил гимназию в Паневежисе. С 1925 года публиковал свои стихотворения .

В 1925—1933 годах учился на гуманитарном факультете Литовского университета в Каунасе. Одновременно с 1926 года занимался в театральной студии при Государственном драматическом театре в Каунасе, которую окончил в 1930 году. В 1929—1930 годах редактировал газету  («Венибе»; «Единство») . 

В 1930 году окончил школу актёрского мастерства Государственного театра и в 1930—1931 годах был актёром Государственного драматического театра . 

В 1934—1939 годах работал диктором радио в Каунасе, в 1939—1944 годах — в Вильнюсе. Сотрудничал в периодической печати. В 1944—1951 годах был актёром театра «Вайдила» и Государственного театра драмы Литовской ССР (сыграл свыше тридцати ролей). 

Состоял членом Союза писателей, но в конце 1950 года был исключён из Союза писателей Литвы как прекративший литературную деятельность. В 1951 году был арестован и приговорён к 25 годам исправительно-трудовых работ. Заключение отбывал в лагере в Свердловской области. В 1956 году вернулся в Литву и занялся литературным трудом. Издал несколько книг стихотворений, занимался переводом поэзии и драматургии, написал несколько пьес. В 1967 году был принят в члены Союза писателей Литвы. 

Умер в Вильнюсе 30 ноября 1974 года и был похоронен на Антакальнском кладбище. На могиле в 1981 году был сооружён надгробный памятник в виде стелы из чёрного гранита. На стеле выбиты надписи Poetas Kazys Inčiūra 1906—1974 
и 
Liks liūdnos knygos Nebaigtos liks eilės Tiktai mano kančia Išeis su manimi

Литературная деятельность 
Дебютировал в печати в 1922 году, по другим сведениям публиковал стихотворения с 1925 года . За первым сборником стихов  («С молодостью»; 1928) последовали сборники поэзии  («Предания»; 1936),  («Белые витязи»; 1938), в которых, по словам литературоведа Витаутаса Кубилюса, «мотивы и поэтика неоромантизма граничат с фольклорной стилизацией» . 

Издал сборники рассказов  («Фатима-чародейка»; 1929),  («Цветут яблони»; 1937), роман  («Стояла у озера»; 1930). 

Сотрудничал в периодической печати (, , , , ).

Инчюра написал либретто к операм Юргиса Карнавичюса «Гражина» (, 1932) и Антанаса Рачюнаса «Три талисмана» (, 1936).

Драма Инчюры о Винцасе Кудирке  ставилась на сцене Государственного театра в Каунасе в 1934 году, в Клайпеде — в 1935 году, в Вильнюсе — в 1940 году. 

В советское время написал цикл стихов о новой жизни литовского народа, драматическую поэму о строительстве Каунасской ГЭС  («Битва у Немана», 1962), пьесы  («Жемайте», 1964),  («Лебединая песня», 1975). В 1964 году в Каунасском драматическом театре была поставлена пьеса Инчюры о писательнице Жемайте (). Пьеса-сказка «Эгле, королева ужей» () ставилась в Шяуляйском драматическом театре в 1967 году.

Перевёл комедии Карло Гольдони, «С любовью не шутят» П. Кальдерона, пьесу «Верю в тебя» В. Н. Коростылёва, драмы и поэмы Виктора Гюго, поэмы «Руслан и Людмила», «Полтава», стихотворения А. С. Пушкина, произведения Н. А. Некрасова и других авторов.

Стихотворения Казиса Инчюры печатались в переводах на латышский, немецкий, польский, русский, эсперанто, эстонский языки.

Издания

Книги стихов 
 Su jaunyste. Pirmoji eilėraščių ir dainų knyga. Kaunas, 1928. 128 p.
 Tyliųjų saulėlydžių žemėj: eilėraščiai ir dainų knyga. Kaunas, 1930. 120 p.
 Padavimai (eiliuotos baladės). Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1936. 179 p.
 Baltieji raiteliai. Eilėraščiai. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938. 157 p. 
 Prie Kauno marių (eilėraščiai). Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla: 1962. 292 p.

Книги прозы 
 Fatima burtininkė. Kaunas: Vairas, 1929. 223 p. 
 Ant ežerėlio rymojau. Romanas. Kaunas: Sakalas, 1930. 324 p. (второе издание 2014)
 Mylinčios moterys (apysakos). Kaunas: Sakalas, 1931. 224 p.
 Obelys žydi (apsakymai). Kaunas: Sakalas, 1937. 349 p.

Книги драматических произведений 
 Painiava. 3 veiksmų vaidinimas. Kaunas: Žinija, 1929. 100 p.
 Pasiilgę Aušros Vartų. 3 v. ir prologo dramos veikalas. Čikaga: Draugas, 1929. 92 p.
 Savanorio duktė (Pasiilgę Aušros Vartų). 3 v. ir prologo dramos veikalas. Kaunas: Lietuvos katalikų sąjunga, 1929. 104 p.
 Trys talismanai. 3 d. pasaka misterija su prologu. Kaunas: Sakalas, 1936. 104 p.
 Vincas Kudirka. 6 pav. praeities vaizdai. Kaunas: Sakalas, 1944. 240 p.
 Žemaitė. 6 pav. pjesė. Vilnius: Vaga, 1964. 83 p.

Книги переводов 
 A. Puškinas. Poltava: trijų giesmių poema. Vertė K. Pr. Inčiūra. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951. 70, [3] p.

Примечания

Литература 
 
 
 

Литовские поэты
Похороненные на Антакальнисском кладбище